Agnès Bricard (née en 1952), première femme à présider le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
 Emmanuel Bricard (né en 1966), joueur d'échecs français
 Isabelle Bricard (1954-), historienne française
 Patrick Bricard (1950-2019), acteur et metteur en scène français
 Raoul Bricard (1870–1943), ingénieur et mathématicien français

Voir aussi 
 
 Bricard (entreprise)
 Itinéraire de Jean Bricard, film français réalisé par Danièle Huillet et Jean-Marie Straub en 2008